Бразилия Серия А, сезон 2011 (официално название – Бразилейрао Петробрас) е 41-вият официален сезон на най-високото ниво в бразилския професионален футбол – Серия А. Стартира на 21 май и се очаква да приключи на 4 декември 2011 г.

Шампион от миналия сезон е тимът на Флуминенсе.

Америка (Минейро), Баия, Коритиба и Фигейренсе са новите попълнения през този сезон, класирали се за участие от Серия Б.

Регламент 
За девети пореден път турнирът се провежда под формата на два полусезона.

В него се състезават 20 професионални футболни отбора, като всеки играе срещу всеки по един мач на разменени гостувания (общо 380 шампионатни мача, по 38 за всеки отбор). Първият в крайното класиране печели шампионската титла по футбол на Бразилия, а последните 4 отбора с най-малко точки изпадат в Серия Б след края на сезона.

Международни квалификации 
Първите 3 тима в крайното класиране се класират за участие във Втори Кръг от турнира Копа Либертадорес 2012, а четвъртият – за участие в Първи Кръг от същия турнир. Следващите 8 тима в класирането се класират за участие във Втори Кръг от турнира Копа Судамерикана 2012.

Отбори, състезаващи се през сезон 2011 
Списък от 20-те отбора, състезаващи се през сезон 2011:
  Аваи
  Америка (Минейро) – класирали се от Серия Б
  Атлетико Гояниенсе
  Атлетико Минейро
  Атлетико Паранаенсе
  Баия – класирали се от Серия Б
  Ботафого
  Вашко да Гама
  Гремио
  Интернасионал
  Коринтианс
  Коритиба – класирали се от Серия Б
  Крузейро
  Палмейраш
  Сантош
  Сао Пауло
  Сеара
  Фламенго
  Флуминенсе
  Фигейренсе – класирали се от Серия Б

Класиране 
 Актуална статистика към 9 юли 2011
* Вашко да Гама се класира директно във Втори Кръг на Копа Либертадорес 2012, като шампион в турнира Купа на Бразилия 2011.* Сантош се класира директно във Втори Кръг на Копа Либертадорес 2012, като шампион в турнира Копа Либертадорес 2011.

Бразилия Серия А по сезони